Липпман () — фамилия немецкого происхождения.
 На русском языке нет однозначного общепринятого написания удвоенных согласных в данной фамилии, можно встретить все 4 варианта: Липман (БСЭ); Липманн; Липпман (ЭСБЕ); Липпманн (транскрибирование).

 Липпманн, Александр (1881—1960) — французский спортсмен.
 Липпман, Габриэль (1845—1921) — французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1908).
 Липпманн, Дебора — американский мастер маникюра.
 Липпман, Уолтер (1889—1974) — американский социолог и политический деятель, лауреат Пулитцеровской премии (1958 и 1962).
 Липпман, Ханс — немецкий кинопродюсер 1920-х.

См. также 
 Липпман (лунный кратер)
 Липман